Andryala corymbosa  puede referirse a la:
descrita por Brot. en Fl. Lusit. en 1804 es la Andryala nigricans descrita por Poir. 
descrita por Lam. en Tabl. Encycl. de 1783 es la Andryala integrifolia de L.

Referencias